Henryk I Ptasznik (876–936) – książę Saksonii 912–936 i król Niemiec 919–936
 Henryk I (919/921–955) – książę Bawarii 947–955
 Henryk I Mocny (zm. 1018) – margrabia Austrii 994–1018
 Henryk I (1008–1060) – król Francji 1031–1060
 Henryk I (1017–1056) – książę Szwabii 1038–1045; król Niemiec, cesarz rzymski jako Henryk III; książę Bawarii jako Henryk VI
 Henryk I (1055/65–1087) – margrabia Marchii Północnej 1082–1087
 Henryk I (zm. ok. 1119) – hrabia Limburgii ok. 1082–ok. 1119, książę Dolnej Lotaryngii 1101–1106
 Henryk I Beauclerc (1068–1135) – król Anglii 1100–1135 i książę Normandii 1106–1135
 Henryk I (ok. 1070–1103) – margrabia Łużyc 1081–1103 i margrabia Miśni 1089–1103
 Henryk I (ok. 1117–1182) – hrabia Geldrii 1131–1182
 Henryk I (1127–1181) – hrabia Szampanii 1152–1181
 Henryk I (ok. 1130–1166) – książę sandomierski 1146–1166
 Henryk I Waldeck (zm. 1214) – hrabia Schwalenberg i Waldeck 1190–1214
 Henryk I (1165–1235) – książę Brabancji 1190–1235
 Henryk I Brodaty (1165/70–1238) – książę wrocławski 1201–1238 i krakowski 1232–1238
 Henryk I z Szampanii (1166–1197) – król Jerozolimy 1192–1197; hrabia Szampanii jako Henryk II
 Henryk I z Ortenburga (ok. 1170–1241) – hrabia Ortenburga 1186–1238
 Henryk I (1170–1252) – hrabia Anhaltu 1212–1252
 Henryk I Kastylijski (1204–1217) – król Kastylii i Leónu 1214–1217
 Henryk I (1217–1253) – król Cypru 1218–1253
 Henryk I Pielgrzym (ok. 1230–1302) – książę Meklemburgii 1264–1302
 Henryk I Gruby (1244–1274) – król Nawarry 1270–1274; hrabia Szampanii jako Henryk III
 Henryk I Dziecię (1244-1308) – landgraf Hesji
 Henryk I hrabia Sternberg-Waldeck (zm. 1279) – hrabia Sternberg 1243–1279
 Henryk I (1255/60–1304) – hrabia Holsztynu-Rendsburga 1290–1304
 Henryk I (1260/66–1318) – margrabia Brandenburgii 1294–1318
 Henryk I jaworski (1292/96–1346) – książę jaworski 1312–1346
 Henryk I niemodliński (ok. 1345–1382) – książę niemodliński 1362/65–1382
 Henryk I ziębicki (1346/50–1366/85) – książę ziębicki 1358–1366/85
 Henryk I (1355–1416) – książę Brunszwiku i Lüneburga 1388–1416
 Henryk I Starszy z Podiebradów (1448–1498) – książę ziębicki 1456–1471, 1496–1498 i oleśnicki 1495–1498
 Henryk I Starszy (1463–1514) – książę Brunszwiku-Wolfenbüttel 1495–1513
 Henryk I Kardynał (1512–1580) – król Portugalii 1578–1580
 Henryk I (zm. 1587) – manikongo (władca) Królestwa Kongo 1567–1568
 Henryk I Burbon (1552–1588) – książę Condé 1569–1588
 Henryk I Parmeński (1873–1939) – tytularny książę Parmy 1907–1939